Alirajpur ist:

 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Alirajpur (Staat)
 eine Stadt in Indien, siehe Alirajpur (Stadt)
 ein Distrikt in Indien, siehe Alirajpur (Distrikt)